Мигель Анхель Рамирес Гарсия () — испанский самбист, дзюдоист и борец вольного стиля, чемпион и призёр чемпионатов Испании по дзюдо, чемпион (1984) и бронзовый призёр (1982) чемпионатов Европы самбо, чемпион (1983), серебряный (1984) и бронзовый (1982) призёр чемпионатов мира по самбо, обладатель Кубка мира 1983 года по самбо, победитель Всемирных игр по самбо, участник соревнований по вольной борьбе на летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе.

На Олимпиаде Гарсия чисто проиграл новозеландцу , за явным преимуществом уступил китайцу  и выбыл из борьбы за медали.

Гарсия является основателем и тренером спортивного клуба «Club Deportivo Gimnasio M.A.G.».

Спортивные результаты 
 Чемпионат Испании по дзюдо 1982 года — ;
 Чемпионат Испании по дзюдо 1984 года —  (до 60 кг);
 Чемпионат Испании по дзюдо 1984 года —  (до 65 кг);
 Чемпионат Испании по дзюдо 1986 года — ;
 Чемпионат Испании по дзюдо 1987 года — ;
 Чемпионат Испании по дзюдо 1988 года —  (до 60 кг);
 Чемпионат Испании по дзюдо 1988 года —  (до 65 кг);
 Чемпионат Испании по дзюдо 1989 года — ;
 Чемпионат Испании по дзюдо 1990 года —  (до 60 кг);
 Чемпионат Испании по дзюдо 1990 года —  (до 86 кг);

Примечания

Ссылки 
 

Самбисты Испании
Борцы Испании
Борцы на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы Испании по дзюдо
Чемпионы Европы по самбо
Чемпионы мира по самбо
Обладатели Кубка мира по самбо
Тренеры Испании